Pedro Abad kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedro Abad (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Pedro Abad (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar